Pais pode referir-se a:

 Pai ou mãe - genitores de uma criança.
 Pais - apelido de família ou sobrenome, também escrito Paes na ortografia arcaica.

 
Desambiguação